Bogorodsk může být některé ze sídel v Rusku:

 Bogorodsk (Bogorodský rajón) – město v Nižněnovgorodské oblasti
 Noginsk – město v Moskevské oblasti nazývané Bogorodsk v letech 1781–1930